

Косіно — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Косіно — село, Верхошижемський район, Кіровська область
 Косіно — селище, Зуєвський район, Кіровська область